Кебца (устар. Копца) — река в России, протекает по Псковской области. Устье реки находится в 28 км по левому берегу реки Кеби. Длина реки — 36 км, площадь водосборного бассейна — 155 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000212102000029430.

Примечания 

Бассейн Кеби
Реки Псковского района